Lavrencij je lahko:

 Lavrencij, moško osebno ime
 Lavrencij, kemični element